И́глица подли́стная () — многолетний кустарничек, вид рода  семейства .

Ботаническое описание 
Прямостоячий кустарничек высотой 45—55 см.

Стебли разветвлённые, зелёные.

Цветки маленькие, белые или бледно-голубые, в кластерах по три — десять. Цветёт зимой и весной.

Плоды мясистые, ягодообразные, 8—10 мм в диаметре, ярко-красные, с двумя семенами.

Распространение и среда обитания 
Родиной вида является Средиземноморье (Северная Африка и Пиренейский полуостров).

Населяет тенистые, влажные участки.

Растение культивируется во многих странах.

Примечания

Литература

Ссылки 

Нолиновые
Флора Европы
Флора Северной Африки
Растения, впервые описанные в книге Species Plantarum